Narodowe Centrum Sportu
 NanoPierce Connection System
 N-Chlorosukcynoimid
 Natural Color System